Vebjørn Turtveit (ur. 12 sierpnia 1994 r. w Voss) – norweski biegacz narciarski, zawodnik klubu Voss Il.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 7 stycznia 2011 roku, podczas zawodów juniorskich w norweskiej miejscowości Liatoppen/ Ål, gdzie zajął 55. miejsce na dystansie 10 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 6 lutego 2016 roku w Oslo, w biegu królewskim na dystansie 50 km stylem klasycznym ze startu wspólnego. Gdzie uplasował się na 25. pozycji. Jednocześnie zdobywając pierwsze pucharowe punkty.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na 4 stycznia 2022

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1994